Pasta bastarda – tipo di pasta
 Salsa bastarda – condimento
 Scrittura bastarda – carattere di scrittura
 Spada bastarda – arma bianca

Pagine correlate 
 Bastardo

Altri progetti